bruin spannertje
 elzenspannertje
 geel spannertje
 wit spannertje